Danny Alberto Fonseca Bravo (Cartago, 7 de novembro de 1979) é um futebolista costa-riquenho, que atua como volante. Atualmente, joga pelo Cartaginés.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006